SYN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 705 амінокислот, а молекулярна маса — 74 111.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у клітинних контактах, апараті гольджі, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки